Заза (народ) — іранський народ, що проживає на сході Туреччини. 
 Заза (річка) — річка в Бурятії. 
 Заза (село) — селище в Хівському районі Дагестану. 
 Заза (фільм) — російський фільм-драма 2008 року.